Авіакомпанії Латвії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Латвії.

Див. також 
 Аеропорти Латвії

Примітки

Посилання